Die Präsidentschaftswahlen 2004 in Ghana wurden am 7. Dezember abgehalten. Gleichzeitig fanden die Parlamentswahlen statt.

Vier Kandidaten traten zur Präsidentschaftswahl an:

 George Aggudey, (Convention People’s Party)
 John Agyekum Kufuor, (New Patriotic Party), Amtsinhaber
 John Atta-Mills, (National Democratic Congress)
 Edward Mahama, (Grand Coalition (Bündnis aus People’s National Convention, Every Ghanaian Living Everywhere und Great Consolidated Popular Party)).

Ergebnisse

Siehe auch 
 Liste der politischen Parteien in Ghana
 Liste der Regierungen Ghanas
 Liste ghanaischer Politiker
 Politisches System Ghanas

Weblinks 
 African Elections Database

2004
Ghana